Programma Sojuz  – missioni spaziali sovietiche con equipaggio umano
Sojuz  – razzo sviluppato dall'Unione Sovietica per il trasporto della navicella spaziale Sojuz
Sojuz  – serie di veicoli spaziali per il programma spaziale dell'Unione Sovietica